Olympian steht für folgende Omnibusmodelle:
 Leyland MCW Olympian
 Leyland Olympian
 Volvo Olympian

Olympian als Teil von Firmierungen:
 Olympian Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Indianapolis Olympians, Basketball-Team
 Olympian Hiawatha, Luxuszug der US-Bahngesellschaft Milwaukee Road
 Olympic